Бу́ндеслига (; ), также Немецкая футбольная Бундеслига () или чемпионат Германии по футболу — профессиональная футбольная лига для немецких футбольных клубов, высший дивизион в системе футбольных лиг Германии. В Бундеслиге выступают 18 клубов, соревнование проходит по системе выбывания и повышения в классе. Две худшие команды выбывают во Вторую Бундеслигу, их заменяют две лучшие команды этой лиги. 16-я команда Бундеслиги играет переходные матчи с 3-й командой Второй Бундеслиги. Чемпионат Германии проходит с августа по май, каждая команда проводит 34 матча. Все команды Бундеслиги принимают участие в Кубке Германии, а победитель турнира получает право сыграть в матче за Суперкубок Германии.

Первый розыгрыш профессиональной немецкой лиги состоялся в сезоне 1963/64 года, чемпионский титул тогда выиграл клуб «Кёльн». «Бавария» является наиболее частым победителем Бундеслиги, на счету этой команды 31 победа в чемпионате. Этот турнир является одним из сильнейших футбольных дивизионов во всём мире, в таблице коэффициентов УЕФА Бундеслига располагается на четвёртом месте, выше неё находятся только чемпионаты Англии, Испании и Италии (по состоянию на 2022 год).

Участники сезона 2022/23 

 «Айнтрахт»
 «Аугсбург»
 «Бавария»
 «Байер 04»
 «Боруссия (Дортмунд)»
 «Боруссия (Мёнхенгладбах)»
 «Бохум»
 «Вольфсбург»
 «Вердер»
 «Герта»
 «Кёльн»
 «Майнц 05»
 «РБ Лейпциг»
 «Унион»
 «Фрайбург»
 «Хоффенхайм»
 «Штутгарт»
 «Шальке 04»

Чемпионы Германии до 1963 года 

 1903 «Лейпциг»
 1904 не выявлен
 1905 «Унион 92 Берлин»
 1906 «Лейпциг»
 1907 «Фрайбургер»
 1908 «Виктория» (Берлин)
 1909 «Карлсруэ»
 1910 «Карлсруэ ФФ»
 1911 «Виктория» (Берлин)
 1912 «Хольштайн» (Киль)
 1913 «Лейпциг»
 1914 «Фюрт»
 1920 «Нюрнберг»
 1921 «Нюрнберг»
 1922 «Гамбург» (отказался)
 1923 «Гамбург»
 1924 «Нюрнберг»
 1925 «Нюрнберг»
 1926 «Фюрт»
 1927 «Нюрнберг»
 1928 «Гамбург»
 1929 «Фюрт»
 1930 «Герта»
 1931 «Герта»
 1932 «Бавария»
 1933 «Фортуна» (Дюссельдорф)
 1934 «Шальке 04»
 1935 «Шальке 04»
 1936 «Нюрнберг»
 1937 «Шальке 04»
 1938 «Ганновер 96»
 1939 «Шальке 04»
 1940 «Шальке 04»
 1941 «Рапид» (Вена)
 1942 «Шальке 04»
 1943 «Дрезден»
 1944 «Дрезден»
 1948 «Нюрнберг»
 1949 «Мангейм»
 1950 «Штутгарт»
 1951 «Кайзерслаутерн»
 1952 «Штутгарт»
 1953 «Кайзерслаутерн»
 1954 «Ганновер 96»
 1955 «Рот-Вайсс» (Эссен)
 1956 «Боруссия» (Дортмунд)
 1957 «Боруссия» (Дортмунд)
 1958 «Шальке 04»
 1959 «Айнтрахт» (Франкфурт)
 1960 «Гамбург»
 1961 «Нюрнберг»
 1962 «Кёльн»
 1963 «Боруссия» (Дортмунд)

Чемпионы Бундеслиги (с 1964 года) 
С сезона 1995/96 за победу присуждается 3 очка, до этого победившая команда получала 2 очка.

Достижения клубов

Медали, завоёванные клубами только первой Бундеслиги (начиная с сезона 1963/64) 

С сезона 1963/64 по 2021/22 (59 сезонов)

Рекорды Бундеслиги

«Гвардейцы» Бундеслиги (рекорд по количеству матчей) 
 602 — Карл-Хайнц Кёрбель («Айнтрахт» (Франкфурт), 1972—1991)
 580 — Манфред Кальц («Гамбург», 1971—1989, 1990-1991)
 557 — Оливер Кан («Карлсруэ», «Бавария», 1987—2008)
 552 — Клаус Фихтель («Шальке 04», «Вердер», 1965—1988)
 545 — Мирослав Вотава («Боруссия» (Дортмунд), «Вердер», 1976—1996)
 535 — Клаус Фишер («Мюнхен 1860», «Шальке 04», «Кёльн», «Бохум», 1968—1988)
 534 — Айке Иммель («Боруссия» (Дортмунд), «Штутгарт», 1978—1995)
 520 — Вилли Нойбергер («Боруссия» (Дортмунд), «Вердер», «Вупперталер», «Айнтрахт» (Франкфурт), 1966—1990)
 517 — Михаэль Ламек («Бохум», 1972—1988)
 512 — Ули Штайн («Арминия» (Билефельд), «Гамбург», «Айнтрахт» (Франкфурт), 1978—1997)

Лучшие бомбардиры Бундеслиги 
По состоянию на 18 мая 2022 г. :
 365 — Герд Мюллер («Бавария», 1964—1979)
 312 — Роберт Левандовский («Боруссия» (Дортмунд), «Бавария», 2010-2022)
 268 — Клаус Фишер («Мюнхен 1860», «Шальке 04», «Кёльн», «Бохум», 1968—1988)
 218 — Юпп Хайнкес («Ганновер 96», «Боруссия» (Мёнхенгладбах), 1965—1978)
 211 — Манфред Бургсмюллер («Рот-Вайсс» (Оберхаузен), «Юрдинген 05», «Боруссия» (Дортмунд), «Вердер», 1969—1990)
 197 — Клаудио Писарро («Вердер», «Бавария», «Кёльн», 1999—2020)
 182 — Ульф Кирстен («Байер 04», 1990—2003)
 179 — Штефан Кунц («Бохум», «Юрдинген 05», «Кайзерслаутерн», «Арминия» (Билефельд), 1983—1996)
 177 — Клаус Аллофс («Фортуна» (Дюссельдорф), «Кёльн», 1975—1993)
 175 — Дитер Мюллер («Киккерс» (Оффенбах), «Кёльн», «Штутгарт», «Саарбрюккен», 1973—1986)

Серии Бундеслиги 
 Победная серия: 19 матчей — «Бавария» (с 9-го по 27-й тур сезона 2013/14)
 Беспроигрышная серия: 53 матча — «Бавария» (с 10-го тура сезона 2012/13 по 28-й тур сезона 2013/14)
 Ничейная серия: 8 матчей — «Вальдхоф» (с 22-го по 28-й тур сезона 1984/85)
 Безвыигрышная серия: 31 матч — «Тасмания 1900» (сo 2-го по 32-й тур сезона 1965/66)
 Серия поражений: 12 матчей — «Гройтер Фюрт» (с 3-го пo 14-й тур сезона 2021/22)
 Серия без пропущенных голов: 9 матчей — «Штутгарт» (с 34-го тура сезона 2002/03 по 8-й тур сезона 2003/04)
 Серия без забитых голов: 10 матчей — «Кёльн» (с 15-го по 24-й тур сезона 2001/02)

Домашние серии 
 Победная серия: 26 матчей — «Бавария» (с 16-го тура сезона 1971/72 по 32-й тур сезона 1972/73)
 Беспроигрышная серия: 73 матча — «Бавария» (с 31-го тура сезона 1969/70 по 4-й тур сезона 1974/75)
 Ничейная серия: 7 матчей
 «Саарбрюккен» (с 13-го по 24-й тур сезона 1977/78)
 «Кёльн» (с 2-го по 13-й тур сезона 1991/92)
 «Хоффенхайм» (с 12-го по 24-й тур сезона 2011/12)
 Безвыигрышная серия: 23 матча
 «Гройтер Фюрт» (с 1-го тура сезона 2012/13 по 13-й тур сезона 2021/22)
 Серия поражений: 8 матчей
 «Ганза» (с 2-го по 15-й тур сезона 2004/05)
 «Тасмания 1900» (с 3-го по 17-й тур сезона 1965/66)
 Серия без пропущенных голов: 9 матчей — «Бохум» (с 8-го по 24-й тур сезона 2003/04)
 Серия без забитых голов: 6 матчей
 «Фрайбург» (с 11-го по 23-й тур сезона 2009/10)
 «Штутгарт» (с 10-го по 20-й тур сезона 2014/15)

Гостевые серии 
 Победная серия: 11 матчей — «Бавария» (с 12-го по 34-й тур сезона 2019/20)
 Беспроигрышная серия: 33 матча — «Бавария» (с 32-го тура сезона 2011/12 по 27-й тур сезона 2013/14)
 Ничейная серия: 9 матчей — «Бавария» (с 6-го по 20-й тур сезона 1986/87)
 Безвыигрышная серия: 35 матчей — «Карлсруэ» (с 24-го тура сезона 1975/76 по 22-й тур сезона 1980/81)
 Серия поражений: 29 матчей — «Нюрнберг» (с 11-го тура сезона 1982/83 по 34-й тур сезона 1983/84)
 Серия без пропущенных голов: 11 матчей
 «Кёльн» (с 6-го по 16-й тур сезона 2009/10)
 «Бавария» (с 4-го по 15-й тур сезона 2014/15)
 Серия без забитых голов: 9 матчей — «Боруссия» (Мёнхенгладбах) (с 2-го по 17-й тур сезона 1996/97)

Чемпионы Оберлиги (ГДР, 1949—1991)

Примечания

См. также 
 Немецкий футбольный союз
 Лучшие бомбардиры Бундеслиги
 Сборная Германии по футболу
 Кубок Германии по футболу
 Суперкубок Германии по футболу
 Спорт в Германии
 Немецкие футбольные болельщики

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги
 Бундеслига на Kicker.de
 Бундеслига на UEFA.com

 
Германия